Gorący temat – polski serial telewizyjny z 2002 w reżyserii Zbigniewa Trzcińskiego oraz Krzysztofa Langa
 Scoop – Gorący temat – amerykańsko-brytyjski film z 2006 w reżyserii Woody’ego Allena
 Gorący temat – rosyjski film z 2009 w reżyserii Andersa Banke
 Gorący temat – polski program publicystyczny nadawany w TVP2, w latach 2010–2011
 Gorący temat – amerykański film z 2019 w reżyserii Jaya Roacha